Генерал Народно-освободительной армии Китая (, Чжунго Жэньминь Цзефан Цзюнь Дацзян) — воинское звание, существовавшее в КНР в 1955—1965 годах. Старше генерала (генерал-полковника) (上將) и младше Маршала КНР. В 1965 году все звания в армии КНР были упразднены, а после их восстановления в 1988 году звание генерала НОАК не было восстановлено. Всего его получили 10 человек, всем им звание было присвоено одновременно 27 сентября 1955 года.

Список генералов НОАК 

Воинские звания по алфавиту
Народно-освободительная армия Китая